Skepastó kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Skepastó (ort), Epirus, Nomós Prevézis, 
 Skepastó (bergstopp), Västra Grekland, 

Robotskapade Greklandförgreningar